Il termine troglodytes deriva dal greco e significa che dimora, abita nelle caverne, spesso indicandone l'habitat; può riferirsi ai seguenti taxa:

Botanica 
 Lepanthes troglodytes  – fiore appartenente alla famiglia Orchidaceae
 Pleurothallis troglodytes  – fiore appartenente alla famiglia Orchidaceae

Zoologia 
 Abasola troglodytes  – opilione appartenente alla famiglia Travuniidae
 Abebaioscia troglodytes  – crostaceo isopode appartenente alla famiglia Philosciidae
 Acherosoma troglodytes () – miriapode appartenente alla famiglia Haasiidae
 Acrotona troglodytes () – coleottero appartenente alla famiglia Staphylinidae
 Aderus troglodytes () – coleottero appartenente alla famiglia Aderidae
 Aeletes troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Hysteridae
 Albinaria troglodytes () – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Clausiliidae
 Anthropopithecus troglodytes () – sinonimo di Pan troglodytes primate della famiglia Hominidae
 Apodynerus troglodytes () – imenottero vespide appartenente alla famiglia Eumenidae
 Arthroleptis troglodytes  – rana appartenente alla famiglia Arthroleptidae
 Ascyssa troglodytes  – porifero appartenente alla famiglia Leucosoleniidae
 Batriasymmodes troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Staphylinidae
 Blackburneus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Aphodiidae
 Brachypterus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Kateretidae
 Brumptomyia troglodytes () – dittero appartenente alla famiglia Psychodidae
 Camponotus robecchii troglodytes  – sottospecie di imenottero appartenente alla famiglia Formicidae
 Carcinops troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Hysteridae
 Caridina troglodytes  – crostaceo decapode appartenente alla famiglia Atyidae
 Ceraphron troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Ceraphronidae
 Ceratopsyllus troglodytes () – sinonimo di Ceratophyllus hirundinis, sifonattero della famiglia Ceratophyllidae
 '''Cereaxina troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Endomychidae
 Chione troglodytes () – sinonimo di Chione squamosa, mollusco bivalve della famiglia Veneridae
 Chlorops troglodytes () – dittero brachicero appartenente alla famiglia Chloropidae
 Cicurina troglodytes  – ragno appartenente alla famiglia Dictynidae
 Clemmus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Endomychidae
 Conomma troglodytes  – opilione appartenente alla famiglia Pyramidopidae
 Cyclops troglodytes  – copepode appartenente alla famiglia Cyclopidae
 Diadromus troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Ichneumonidae
 Divariscintilla troglodytes  – mollusco bivalve appartenente alla famiglia Galeommatidae
 Ectatostica troglodytes  – sinonimo di Hickmania troglodytes
 Ectatosticta troglodytes  – sinonimo di Hickmania troglodytes
 Entomobrya troglodytes  – collembolo appartenente alla famiglia Entomobryidae
 Esthesopus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Elateridae
 Estrilda troglodytes  – uccello dei passeriformi della famiglia Estrildidae  (becco di corallo)
 Eucera troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Apidae
 Eurycea troglodytes  – salamandra appartenente alla famiglia Plethodontidae
 Glacidorbis troglodytes  – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Glacidorbidae
 Gymnomus troglodytes () – dittero brachicero appartenente alla famiglia Heleomyzidae
 Hadogenes troglodytes  – scorpione appartenente alla famiglia Scorpionidae
 Halicyclops troglodytes  – copepode appartenente alla famiglia Cyclopidae
 Hickmania troglodytes () – ragno appartenente alla famiglia Austrochilidae
 Homo troglodytes  – primate della famiglia Hominidae
 Houardia troglodytes  – emittero appartenente alla famiglia Coccidae
 Hymenaphorura troglodytes () – collembolo appartenente alla famiglia Onychiuridae
 Hyperaspis troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Coccinellidae
 Idacarabus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Carabidae
 Jujiroa troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Carabidae
 Leptodactylus troglodytes  – rana appartenente alla famiglia Leptodactylidae
 Lithobius troglodytes  – miriapode appartenente alla famiglia Lithobiidae
 Lomanella troglodytes  – opilione appartenente alla famiglia Triaenonychidae
 Loxosoma troglodytes () – kamptozoo appartenente alla famiglia Loxosomatidae
 Mackinia troglodytes  – crostaceo isopode appartenente alla famiglia Janiridae
 Mastonia troglodytes  – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Triphoridae
 Metacatharsius troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Scarabaeidae
 Mexicerberus troglodytes  – crostaceo isopode appartenente alla famiglia Microcerberidae
 Monadenia troglodytes  – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Monadeniidae
 Nelimia troglodytes  – opilione appartenente alla famiglia Sclerosomatidae
 Nemastoma troglodytes () – opilione appartenente alla famiglia Nemastomatidae
 Neochthonius troglodytes  – pseudoscorpione appartenente alla famiglia Chthoniidae
 Niponiosoma troglodytes  – miriapode appartenente alla famiglia Niponiosomatidae
 Odontomachus troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Formicidae
 Omolabus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Attelabidae
 Otostigmus troglodytes  – miriapode appartenente alla famiglia Scolopendridae
 Oulimnius troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Elmidae
 Pan troglodytes  – primate della famiglia Hominidae (scimpanzé)
 Pan troglodytes ellioti () – sinonimo di Pan troglodytes vellerosus primate della famiglia Hominidae
 Pan troglodytes schweinfurthii () – sottospecie di primate della famiglia Hominidae (scimpanzé dell'Africa orientale)
 Pan troglodytes troglodytes  – sottospecie di primate della famiglia Hominidae (scimpanzé dell'Africa centrale)
 Pan troglodytes verus  – sottospecie di primate della famiglia Hominidae (scimpanzé dell'Africa occidentale)
 Pan troglodytes vellerosus () – sottospecie di primate della famiglia Hominidae (scimpanzé dell'Africa centrale)
 Parenterognathus troglodytes  – copepode appartenente alla famiglia Enterognathidae
 Phlyctaenachlamys troglodytes () – mollusco bivalve appartenente alla famiglia Galeommatidae
 Phygadeuon troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Ichneumonidae
 Platyderus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Carabidae
 Procambarus troglodytes () – crostaceo decapode appartenente alla famiglia Cambaridae
 Protocyon troglodytes () – carnivoro estinto appartenente alla famiglia Canidae
 Pseudanophthalmus troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Carabidae
 Pteromalus troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Pteromalidae
 Ramphotyphlops troglodytes  – serpente appartenente alla famiglia Typhlopidae
 Sabinella troglodytes () – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Eulimidae
 Sagartia troglodytes () – antozoo appartenente alla famiglia Sagartiidae
 Scoliocentra troglodytes () – dittero appartenente alla famiglia Heleomyzidae
 Semaeomyia troglodytes  – imenottero appartenente alla famiglia Evaniidae
 Simia troglodytes  – sinonimo di Pan troglodytes primate della famiglia Hominidae
 Sinogammarus troglodytes  – crostaceo anfipode appartenente alla famiglia Gammaridae
 Speocyclops troglodytes () – copepode appartenente alla famiglia Cyclopidae
 Spilomena troglodytes () – imenottero appartenente alla famiglia Crabronidae
 Stenonchulus troglodytes  – nematode appartenente alla famiglia Prismatolaimidae
 Thapsia troglodytes () – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Helicarionidae
 Theridion troglodytes  – sinonimo di Hickmania troglodytes Thorius troglodytes  – salamandra appartenente alla famiglia Plethodontidae
 Trachys troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Buprestidae
 Trachys troglodytes troglodytes  – sottospecie di coleottero appartenente alla famiglia Buprestidae
 Trama troglodytes () – emittero appartenente alla famiglia Aphididae
 Troglodytes  – genere di uccelli dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scriccioli)
 Troglodytes aedon  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo delle case)
 Troglodytes cobbi  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo di Cobb)
 Troglodytes hiemalis  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae
 Troglodytes monticola  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo di Santa Marta)
 Troglodytes niger  – sinonimo di Pan troglodytes primate della famiglia Hominidae
 Troglodytes ochraceus  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo ocraceo)
 Troglodytes pacificus  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae
 Troglodytes rufociliatus  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo cigliarosse)
 Troglodytes rufulus  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo dei tepui)
 Troglodytes sissonii () – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo di Revillagigedo)
 Troglodytes solstitialis  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo di montagna)
 Troglodytes tanneri  – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo di Tanner)
 Troglodytes troglodytes () – uccello dei passeriformi della famiglia Troglodytidae  (scricciolo comune)
 Troglodytes troglodytes () – sinonimo di Pan troglodytes'' primate della famiglia Hominidae
 Troglohyphantes troglodytes () – ragno appartenente alla famiglia Linyphiidae
 Tubiluchus troglodytes  – priapulide appartenente alla famiglia Tubiluchidae
 Tupua troglodytes  – ragno appartenente alla famiglia Synotaxidae
 Typhlobunus troglodytes  – opilione appartenente alla famiglia Assamiidae
 Tyrannochthonius troglodytes  – pseudoscorpione appartenente alla famiglia Chthoniidae
 Zafra troglodytes () – mollusco gasteropode appartenente alla famiglia Columbellidae
 Zariqueiya troglodytes  – coleottero appartenente alla famiglia Carabidae

Note